The End of the Tour – film del 1917 diretto da George D. Baker
The End of the Tour - Un viaggio con David Foster Wallace (The End of the Tour) – film del 2015 diretto da James Ponsoldt